Brother Brat est un court métrage d'animation de la série américaine Looney Tunes réalisé par Frank Tashlin, produit par les Leon Schlesinger Studios et sorti en 1944.

Synopsis

Fiche technique

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1944
Court métrage de Porky Pig
Comédie américaine
Cartoon Looney Tunes
Film de Leon Schlesinger Studios